

Presentación previa 
Lu Yen-hsun fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Yūichi Sugita derrotó en la final a Jordan Thompson.

Cabezas de serie 

  Dan Evans (Cuartos de final, retiro)
  Marcos Baghdatis (Primera ronda)
  Daniil Medvedev (Baja)
  Malek Jaziri (Primera ronda)

<ol start=5>
  Dustin Brown ''(Semifinales)
 ''' Yūichi Sugita (Campeón)
  Jordan Thompson ''(Finalista)
  Marius Copil ''(Semifinales)

Cuadro

Cuadro Final

Cuadro Superior

Cuadro Inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Surbiton 2017